Трећа лига Црне Горе у фудбалу 2020/21, било је 15 такмичење у оквиру Треће лиге организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и друго такмичење организовано након реорганизације регија у оквиру Треће лиге: Јужне регије у Удружење клубова Југ, Средње регије у Удружење клубова Центар и Сјеверне регије у Удружење клубова Сјевер. У сезони 2020/21, лига је била подијељена на три регије: Југ, Центар и Сјевер.

Првак регије Југ за сезону 2019/20. — Игало, као и Првак регије Сјевер — Берана, пласирали су се у Другу лигу Црне Горе за сезону 2020/21, док је првак регије Центар — ОФК Младост ДГ, завршио на трећем мјесту у баражу.

У регији Југ је учествовало девет клубова, играло се трокружним бод системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док су се домаћини за трећи круг одређивали на основу позиција на табели; у регији Центар учествовало је 13 клубова, играло се двокружним бод системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док је у сваком колу по један клуб био слободан; у регији Сјевер, учествовало је осам клубова, играло се трокружним бод системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док су се домаћини за трећи круг одређивали на основу позиција на табели. Прваци све три регије, на крају сезоне су играли у баражу, гдје је свако са сваким играо по једну утакмицу, домаћини су одлучени жријебом, а двије најбоље екипе обезбиједиле су пласман у Другу лигу.

У регији Југ, титулу је освојило Цетиње, осам бодова испред Орјена;Центар, титулу је освојила ОФК Младост ДГ, 16 бодова испред Никшића, док је у регији Сјевер титулу освојила Петњица, три бода испред ОФК Борца. У баражу за пласман у Другу лигу, ОФК Младост ДГ је остварио обје побједе, Цетиње једну и пласирали су се у Другу лигу, док је Петњица завршила на последњем мјесту, са оба пораза.

Југ

Клубови у сезони 2020/21.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони

Трећи круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Табела и статистика 

 Цетиње иде у бараж за пласман у Другу лигу;
 Слога Стари Бар - 3 бода

Центар

Клубови у сезони 2020/21.

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони

Табела и статистика 

 ОФК Младост ДГ иде у бараж за пласман у Другу лигу;

Сјевер

Клубови у сезони 2020/21.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони

Трећи круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Табела и статистика 

 Петњица иде у бараж за пласман у Другу лигу;
 Напредак је избачен из лиге и поништене су му све утакмице;
 Пљевља -1 бод;
 Гусиње -1 бод;
 Брсково - 5 бодова

Плеј оф за пласман у Другу лигу 

Након завршеног лигашког дијела у регијама, прваци све три регије играли су међусобно у баражу за пласман у Другу лигу; играла се само по једна утакмица, а домаћини су одлучени жријебом. Двије најбоље екипе су се пласирале у Другу лигу, док је трећа екипа остала у Трећој лиги, у својој регији.

У баражу су учествовали:

 Цетиње — првак регије Југ,
 ОФК Младост ДГ — првак регије Центар,
 Петњица — првак регије Сјевер.

Бараж мечеви 

У Другу лигу Црне Горе 2021/22. пласирали су се ОФК Младост ДГ из Подгорице и Цетиње са Цетиња.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ФСЦГ
 ЦГ фудбал
 Званични сајт Удружења клубова Југ
 Званични сајт Удружења клубова Центар
 Званични сајт Удружења клубова Сјевер

Трећа лига Црне Горе у фудбалу
 
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2020/21.